Вальдефуэнтес-дель-Парамо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 23,93 км². Население — 377 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de la comarca del Páramo

Города Леона
Муниципалитеты Леона